Divisionen 2012-13 var turneringen som mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i 2012-13. Turneringen havde deltagelse af 14 hold og indledtes med et grundspil, hvor de 14 hold hver spillede 32 kampe. Herefter gik nr. 1-8 videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle blev spillet bedst af 5 kampe.

Turneringen blev vundet af Rungsted IK, der i finaleserien besejrede IC Gentofte Stars med 3-2 i kampe.

Stillinger og resultater

Grundspil

Slutspil

Kvartfinaler 

De otte hold i slutspillet spillede først kvartfinaler, hvor holdene mødtes i serier, der bestod af bedst af fem kampe, der blev spillet i perioden 20. februar - 3. marts. Placeringerne i grundspillet afgjorde hvilke hold, der mødtes i kvartfinalerne, idet holdene blev parret 1-8, 2-7, 3-6 og 4-5. Vinderne af kvartfinaleserierne, Gentofte Stars, Frederikshavn IK, Rungsted IK og IK Aarhus, gik videre til semifinalerne.

Semifinaler 

Semifinalerne havde deltagelse af de fire vindere af kvartfinaleserierne, og semifinalerne blev ligeledes spillet bedst af fem kampe, der blev afviklet i perioden 6. - 16. marts. De to vindere, Gentofte Stars og Rungsted IK, gik videre til finalen.

Finale 

Finaleserien mellem vinderne af de to semifinaleserier blev spillet bedst af fem i perioden 20. - 27. marts. Serien blev vundet med 3-2 i kampe af Rungsted IK, som dermed blev Danmarksmester i 1. division.

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU Stats - Statistikoverblik, 1. Division 2012-13 
DIU Stats - Statistikoverblik, 1. Division Playoff 2012-13

Noter 

2012-13
Ishockey i 2012
Ishockey i 2013